Центрування (технологічна операція) — технологічна операція, яка передбачає свердління центрових отворів на торцях вала. 
 Центрування (орієнтування центрів тіл) — дія, установлення центрів яких-небудь тіл на одну спільну вісь